Mănăstirea Slătioara se poate referi la două mănăstiri aflate în satul Slătioara din comuna Râșca (județul Suceava):

Mănăstirea Slătioara - mănăstire ortodoxă pe stil vechi, înființată în 1947. Actualmente este sediul Mitropoliei Bisericii Ortodoxe pe Stil Vechi din România.
Mănăstirea Slătioara (stil nou) - mănăstire ortodoxă pe stil nou, înființată în anul 1993

Vezi și 
Slătioara